Nefttji Baku (azerbajdzjanska: Neftçi Peşəkar Futbol Klubu, Nefttji Pesjäkar Futbol Klubu), är en azerbajdzjansk fotbollsklubb i Baku. För närvarande spelar klubben i Premjer Liqasy. Klubben är en av de mest framgångsrika i Azerbajdzjan med sex ligatitlar och fyra cupvinster.

Klubben är, tillsammans med FK Qarabağ och Turan Tovuz, en av de tre klubbar som hittills har deltagit i alla upplagor av den azerbajdzjanska högstaligan.

Klubben spelar sina hemmamatcher på Tofiq Bähramov-stadion i centrala Baku. Nuvarande tränare är Roberto Bordin.

Placering tidigare säsonger

Trupp 2019 
Uppdaterad: 3 oktober 2019

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 Nefttji på AFFA.AZ
 Nefttji på Uefa.com
 Nefttji på Eufo.de
 Nefttji på Weltfussball.de
 Nefttji på Playerhistory.com
 Nefttji på Transfermarkt.de
 Nefttji på National Football Teams.com
 Nefttji på Football-Lineups.com
 Klubbinfo på Soccerway.com

Fotbollsklubbar i Baku
Sportklubbar bildade 1937